Pyronia britanniae är en fjärilsart som beskrevs av Ruggero Verity 1916. Pyronia britanniae ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
britanniae